Allen West (tenista)
Allen West (músico)
Allen West (criminoso)

Desambiguações de esportes
Desambiguações de música